Умань:
 Умань — город в Черкасской области Украины.
 Умань — аэродром.

См. также 
 Уманка — река возле украинского города Умань.
 Уманка — деревня в России.